Krüssow steht für

 Alt Krüssow und Neu Krüssow, Ortsteile von Pritzwalk in Brandenburg
 den deutschen Namen des Ortes Kurcewo in der polnischen Gmina Stargard

Siehe auch:
 Grüssow
 Krüssau